Фольгосо — іспанська власна назва.

Топоніми

Фольгосо-де-Каурель — муніципалітет
 Фольгосо-де-ла-Рібера — муніципалітет